Wentworth kan syfta på:

 Wentworth (adel) – en engelsk adelsätt
 Wentworth (TV-serie) – en australisk dramaserie med premiär 2013
 Baron Wentworth – en högadlig titel i Storbritannien

Geografi

Australien 

 Wentworth, New South Wales, ort, Wentworth Shire, 
 Wentworth Shire, local government area, New South Wales,

Kanada 

 Wentworth, Québec, Québec, Laurentides,

Storbritannien 

 Wentworth, Cambridgeshire ett  parish i Cambridgeshire, 
 Wentworth, South Yorkshire – civil parish i Rotherham

USA 

 Wentworth, Missouri, ort, Newton County, 
 Wentworth, North Carolina, countyhuvudort, Rockingham County, 
 Wentworth, New Hampshire, ort, New Hampshire, Grafton County, 
 Wentworth, South Dakota, ort, Lake County,

Personer
 Wentworth Miller (1972–), amerikansk skådespelare

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar